Hale County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

* Hale County (Alabama)
 Hale County (Texas)